El Tros de l'Horta és un paratge amb camps de conreu de secà i erms del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat a llevant de la vila, a ponent de la carretera C-13 en el seu punt quilomètric 78. És al sud-est de la Rourera de Marranó i a llevant de Serretes.

Horta, tros